Redwater puede referirse a varias localidades:

Ciudades 
Estados Unidos
Redwater (Misisipi)
Redwater (Texas)
Canadá
Redwater (Alberta)

Televisión
 Redwater (serie de televisión)